I Vow to Thee, My Country (és a dir, Et prometo a tu, el meu país) és un himne patriòtic britànic creat el 1921, quan un poema de Cecil Spring Rice (1859 – 1918) va ser musicat per Gustav Holst.

Lletra 
I vow to thee, my country, all earthly things above,
Entire and whole and perfect, the service of my love;
The love that asks no questions, the love that stands the test,
That lays upon the altar the dearest and the best;
The love that never falters, the love that pays the price,
The love that makes undaunted the final sacrifice.

And there's another country, I've heard of long ago,
Most dear to them that love her, most great to them that know;
We may not count her armies, we may not see her King;
Her fortress is a faithful heart, her pride is suffering;
And soul by soul and silently her shining bounds increase,
And her ways are ways of gentleness, and all her paths are peace.

Enllaços externs 
 I Vow to Thee, My Country  a CyberHymnal.
 I Vow to Thee, My Country a Hymnary.org.
 Libera:
I Vow to Thee, my country (Angel Voices. Libera in concert; música; concert a Leiden-2007); Libera Official, 2016. Recurs audiovisual a Youtube.
I vow to Thee, my country (vídeo; concert a Leiden-2007). Youtube, 2008.
I vow to Thee, my country (Free; música); Libera Official, 2014. Recurs audiovisual a Youtube.

Himnes
Símbols del Regne Unit